Zabłonie – część wsi Marszowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Zabłonie – część wsi Dobiesławice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce
 Zabłonie – część wsi Stojanowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce